Далы́р — топонимы в Якутии.

 Далыр — наслег (село) Верхневилюйского улуса
 Далыр — река, Оленёкский эвенкийский национальный район, координаты 67.164489, 116.532082